«Король острова дьявола», или «Король острова Бастёй» (), — кинофильм режиссёра Мариуса Холста, вышедший на экраны в 2010 году. Фильм основан на реальных событиях, произошедших в тюрьме на острове Бастёй (Bastøy fengsel).

Сюжет 
Действие происходит в 1915 году в тюрьме для несовершеннолетних преступников на острове Бастёй (Осло-фьорд). Тюрьма управляется строгим директором (Стеллан Скарсгард) и воспитателем-садистом Бротеном (Кристоффер Йонер). Единственный способ покинуть это заведение — получить разрешение директора. Улав (Тронд Нильссен), известный под номером С1, уже шесть лет находится на острове, давно смирился с местными порядками и близок к выходу на свободу. Однажды на остров прибывают новички — Эрлинг (Беньямин Хелстад) и Ивар (Магнус Ланглете). И если последний вскоре становится жертвой воспитателя Бротена, то первый не согласен мириться с постоянными унижениями.

В ролях 
 Стеллан Скарсгард — директор
 Беньямин Хельстад — Эрлинг (С19)
 Кристоффер Йонер — Бротен
 Тронд Нильссен — Улав (С1)
 Мортен Лёвстад — Эйстейн
 Даниэль Берг — Йохан
 Один Гинесон Брёдеруд — Аксель
 Магнар Боттен — Лиллегут
 Магнус Ланглете — Ивар (С5)

Награды и номинации 
 2011 — три национальные премии «Аманда»: лучший фильм (Карин Юлсруд), лучший актер второго плана (Тронд Нильссен), лучшая музыка (Йохан Сёдерквист)
 2011 — пять номинаций на премию «Аманда»: лучший актер (Беньямин Хелстад), лучшая операторская работа (Йон Андреас Андерсен), лучшая работа художника (Януш Сосновски), лучший звук (Тормод Рингнес), лучшие визуальные эффекты (Отто Торбьёрнсен, Камилла Фоссен)
 2011 — Приз Kodak Nordic Vision 34-го Международного кинофестиваля в Гётеборге

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 
 

Фильмы-драмы Норвегии
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы о заключённых